

Openbaar vervoerlijnen

Trein
 Spoorlijn 27 (België)
 Spoorlijn 27A (België)
 Spoorlijn 27B (België)
 Spoorlijn 27C (België)

Tram
 Tramlijn 27 (Amsterdam)

Bus
 Buslijn 27 (Haaglanden)